Jery může znamenat:
 Jery (cyrilice) (neutrum, nesklonné) – označení pro písmeno ы (y) v cyrilici
 plurál od slova jer – jméno dvou slovanských samohlásek a písmen (měkkého (ь) a tvrdého (ъ))

Podobné názvy 

 Jera – runa
 Jerej – označení kněze v pravoslavné církvi (archijerej, protojerej)
 Jerry
 Jarry